1.A hrvatsku odbojkašku ligu,  najviši rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za sezonu 2012./13. je osvojila Mladost Marina Kaštela iz Kaštel Lukšića.

Sudionici 
 Centrometal, Čakovec
 Daruvar, Daruvar
 Karlovac, Karlovac
 Mladost Marina Kaštela, Kaštel Lukšić *
 Opatija, Opatija
 Mursa, Osijek
 Gornja Vežica, Rijeka
 Rijeka, Rijeka
 Rovinj, Rovinj
 Sisak, Sisak
 Split, Split
 Šibenik, Šibenik
 Vukovar, Vukovar
 Zadar, Zadar
 Mladost, Zagreb
 Zagreb'', Zagreb
* nisu igrali prvi dio sezone, igrali MEVZA ligu

Ljestvice i rezultati

Prvi dio prvenstva

Drugi dio prvenstva 

U grupama 2, 3 i 4 su uračunati međusobni rezultati iz prvog dijela prvenstva.

Doigravanje

Povezani članci 
 Prvenstvo Hrvatske u odbojci
 2. HOL za muškarce 2012./13.
 Kup Hrvatske u odbojci za muškarce 2012.

Izvori 
 1.A liga 2012./13., Hrvatska odbojkaška udruga
 Bilten odbojkaških natjecanja 2012./13., Hrvatska odbojkaška udruga 

2012-13